Miejscowości w USA:
 Fieldon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
Gminy w USA:
 Fieldon (ang. Fieldon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan